Акопов Артем Тигранович — український художник вірменського походження
 Акопов Валерій Федорович — український художник, письменник і перекладач
 Акопов Олександр Борисович — радянський та український льотчик